Карл-Хайнц (Калле) Ри́дле (; 16 сентября 1965, Вайлер-Зиммерберг) — немецкий футболист, нападающий, а впоследствии тренер. Чемпион мира 1990 года.

Карьера 
Ридле начал профессиональную карьеру в 1983 году в клубе «Аугсбург». В 1986 году он переходит в «Блау-Вайсс 1890» из Берлина, которой только что вышел в Бундеслигу, однако клуб закончил сезон внизу турнирной таблицы и вылетел из высшего дивизиона чемпионата Германии. Но на Ридле в тот год обратил внимание бременский «Вердер», куда тот и перешёл. Он играл за команду, тренируемую Отто Рехаггелем с 1987 по 1990 год. В первый же сезон Ридле забил в 33 играх 18 голов и помог выиграть «Вердеру» чемпионат Германии. В тот же год он дебютировал в национальной команде в матче против Финляндии. В 1989 и 1990 Ридле вместе с «Вердером» доходил до финала кубка Германии, но оба раза терпел поражения.

В 1990 Ридле вместе со сборной Германии выиграл чемпионат мира по футболу. После турнира он перешёл в римский «Лацио» за 5,5 млн фунтов. В 1992 году он поехал вместе со сборной на чемпионат Европы, в полуфинале он забил два мяча в ворота сборной Швеции, выведя Германию в финал, но там немцы проиграли датчанам.

В 1993 году Ридле вернулся в Германию в «Боруссию» из Дортмунда. В 1995 и 1996 он помог команде выиграть Бундеслигу, а в 1997, забив два гола в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса» (3:1), и главный европейский клубный трофей. По окончании сезона Ридле отправился в Англию играть за «Ливерпуль», но там уже чаще выступал в роли игрока замены. Под его руководством в команде взошла звезда Майкла Оуэна. Затем Карл-Хайнц перешёл в «Фулхэм». В «Фулхэме» Ридле воссоединился с экс-наставником «Ливерпуля» Роем Эвансом. Ридле не только играл, но и даже временно руководил «Фулхэмом», исполняя обязанности главного тренера, после увольнения в марте 2000 Пола Брэйсвелла. В 2001 году Ридле ушёл из футбола, последний мяч он забил в матче с «Куинз Парк Рейнджерс» в первом дивизионе.

Сейчас Ридле — владелец своей спортивной школы, работает в спортивно-маркетинговом агентстве и владеет четырёхзвёздочным отелем.

Достижения 
 Чемпион мира (1990)
 Победитель Лиги чемпионов (1997)
 Чемпион Германии (1988, 1995, 1996)
 Серебряный призёр чемпионата Европы (1992)
 Финалист Кубка Германии (1989, 1990)
 Бронзовый призёр Олимпийских игр (1988)
Личные

 Лучший бомбардир чемпионата Европы: 1992 (3 гола)

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на Liverbird.ru
 Профиль игрока на официальном сайте «Ливерпуля»
 Профиль и статистика игрока на LFCHistory.net
 Статистика игрока на Fussballdaten.de
 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Аугсбург»
Игроки ФК «Блау-Вайсс 1890»
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Фулхэм»
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Фулхэм»